Le Dakota du Sud compte de nombreux lacs, dont plusieurs importants par leur taille.

Liste

Annexes

Références